Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1992 des compétitions de tennis aux Jeux olympiques d'été qui est disputé du 28 juillet au .

Faits marquants 
 Douze des quinze républiques de l'ex-URSS concourent sous le nom d'Équipe unifiée avec le drapeau olympique comme bannière. Les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) participent sous leurs propres noms et couleurs.
 En l'absence de Monica Seles et de Gabriela Sabatini, la favorite Steffi Graf est battue à la surprise générale en finale par Jennifer Capriati, et ce pour la première fois. L'Allemande échoue ainsi à remporter ses troisièmes olympiades consécutives en simple, après ses victoires en 1984 et 1988. En demi-finales, Capriati avait pris le meilleur sur Arantxa Sánchez, prenant sa revanche sur la native de Barcelone, qui l'avait battue en deux sets secs en début d'année à Miami. L'Espagnole Conchita Martínez, grande spécialiste de la terre battue, perd contre Sánchez en quart de finale.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992

Liens externes 
  Page olympique du site de la Fédération internationale de tennis
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 1992
Jeux olympiques